Suurjärv kan syfta på följande platser:

Estland 

 Jussi Suurjärv, sjö, Harju län, 
 Suurjärv (Lääne län), 
 Kaisma Järv, sjö, Pärnu län, 
 Suurjärv (sjö i Estland, Ida-Viru län), 

Robotskapade Estlandförgreningar